Небамон или Небамун ( — «Мой владыка Амон») — древнеегипетский чиновник среднего звена, «писец и зерновой переписчик» в период Нового царства. Жил предположительно в 1400—1350 годах до н. э. (годы правления фараонов Тутмоса IV или Аменхотепа III) и работал в храмовом комплексе Амона рядом с Фивами (современным Луксором).

Биография 
Полное имя Небамона на всех изображениях повреждено и сложно для восстановления. Его титул предполагает, что он был связан с важным религиозным культовым центром того периода — Карнакским храмом. В храмовой иерархии Небамон занимал невысокую позицию, поскольку не был надзирателем. Предположительно, он отвечал за распределение зерна, а также сбор и доставку зерна, принадлежащего фараону.

Стилевое исполнение рисунков относит период его жизни к годам правления Тутмоса IV (ок. 1397—1388 до н. э.) или Аменхотепа III (ок. 1388—1351 до н. э.), а также выявляет схожесть с изображениями в гробницах Нахта () и Менны (TT69), что может свидетельствовать о том, что росписями этих гробниц занимался один художник или художники одной школы.

Гробница 
В наши дни Небамон известен благодаря своей богато украшенной гробнице, обнаруженной  в 1820 году на фиванском некрополе. По заказу Генри Солта 11 важнейших фрагментов росписи были извлечены из гробницы и доставлены в Британский музей. Они представляют большой интерес и значимость древнеегипетского искусства. После долгого периода консервационных и реставрационных работ росписи вновь с 2009 года доступны для публики. Другие фрагменты гробницы имеются в экспозиции Берлинского египетского музея, Лионском музее изобразительных искусств и  в Авиньоне.

Так как обнаружение гробницы не было задокументированно, не представляется возможным по сей день установить её местонахождение.

В культуре 

Различные сцены из гробницы использовались современными художниками. Лоуренс Альма-Тадэма включил сцену с гусями в свою картину «Иосиф — надзиратель зернохранилищ фараона» (1874), а Поль Гоген использовал часть сцены банкета в качестве композиционного плана в его «Ta Matete» (1892).

Примечания

Ссылки 
 

Персоналии XVIII династии Египта
Фиванские некрополи